Баща́нська плита́ (, плита з Ба́шки) — одна з найстаріших пам'яток хорватської писемності та один із найстаріших і найзначніших зі збережених глаголичних пам'ятників. Датують межею XI—XII століть.

Плиту знайшли 1851 року під час археологічних розкопок у романській церкві святої Луції в селі Юрандвор поруч із селищем Башка в південній частині острова Крк.  Від 1934 року плита зберігається в Хорватській академії наук і мистецтв у Загребі. У церкві святої Луції помістили точну копію пам'ятки.

Опис 

Кам'яна плита містить напис, текст якого каже про пожертву королем Дмитром Звонимиром землі бенедиктинському абатству під управлінням абата Држихи. Напис містить 13 рядків, загалом непогано зберігся. Два фрагменти плити в правій частині були знайдені надщербленими від основної плити, але й вони зберегли вибитий текст. Бащанський напис виконано глаголицею, він містить ряд характерних особливостей хорватського ізводу церковнослов'янської мови. Бащанська плита — це єдиний збережений зразок перехідного типу глаголичної абетки від «круглої» (болгарсько-македонської) до «кутастої» (власне хорватської).

Бащанський напис — найстаріше зі збережених письмових джерел, де згадано прикметник «хорватський» хорватською мовою. Існує кілька давніших хорватсько-глаголичних написів (Пломінська плита, Валунська плита і Кркський напис, що датуються XI століттям), але вони поступаються Бащанській плиті обсягом і рівнем збереженості. Напис виконано хорватським ізводом церковнослов'янської мови і він вважається одним з найдавніших свідчень періоду зародження власне хорватської мови.

Текст Бащанського напису зображений на аверсі банкноти в 100 кун разом з портретом поета-класика Івана Мажуранича.

Текст

Оригінальний текст

Транслітерація

Посилання 

 Darko Zubrinic The Baska tablet — precious stone of Croatian literacy на www.croatianhistory.net  
 Dr. sc. Mateo Zagar Baska tablet на www.svkri.hr 

Літературні твори Хорватії
Хорватська мова
Археологія Хорватії